Щерба́к, Алекса́ндр Миха́йлович:
 Щербак, Александр Михайлович (1915—1942) — Герой Советского Союза, партизан.
 Щербак, Александр Михайлович (1926—2008) — тюрколог и алтаист, педагог.